Regno dei Franchi Orientali
 Regno dell'Anglia orientale
 Regno orientale di Kartli-Kakheti